Acclaim Entertainment – amerykański producent gier komputerowych.
 Acclaim Games – amerykański producent gier komputerowych.
 Plymouth Acclaim – amerykański samochód osobowy.
 Triumph Acclaim – brytyjski samochód osobowy.